Sigla – lettera iniziale di una parola o l'insieme delle lettere iniziali delle parole che compongono una denominazione
 Sigla automobilistica – numero identificativo assegnato in maniera univoca per distinguere un esemplare di una serie
 Sigla musicale – brano musicale che funge da introduzione a un'opera

Altri progetti